Реглан:
 Реглан — вид покроя рукава одежды.
 Реглан — название фасона одежды с рукавами реглан.
 Реглан — торговое название метоклопрамида.

См. также 
 Сомерсет, Фицрой Джеймс, 1-й барон Реглан — британский фельдмаршал, предложивший указанную выше конструкцию рукавов одежды.